Zingiberales é um táxon de plantas monocotiledóneas pertencente à categoria taxonómica de ordem, utilizada por sistemas de classificação modernos como o sistema APG III, de 2009, e o sistema  APWeb (2001 em diante), considerada dentro do clado das comelinídeas, sendo composta por oito famílias.

Descrição
Entre os seus membros pode-se encontrar o gengibre, o lírio-do-brejo, as aves-do-paraíso, a árvore-do-viajante, as canas e as bananeiras

Zingiberales é um grupo monofilético bem definido, com muitas apomorfias. São plantas herbáceas de tamanho grande, sem caule aéreo salvo o que dá as flores, com folhas claramente diferenciadas em pecíolo e lâmina, muitas vezes rotas entre as veias secundárias, com flores de simetria bilateral (mas em clados mais especializados sem plano de simetria), e com sementes com arilo.

As famílias desta ordem são bem conhecidas pelas modificações de seu androceu (conjunto de estames), de forma que o que parece ser o perianto (pétalas e sépalas) são muitas vezes estames "petaloides". Os membros desta ordem estão principalmente restringidos aos trópicos.

Taxonomia 
A ordem foi reconhecida pelo sistema APG III. O sistema Linear APG III atribuiu os números de família de 82 a 89. A ordem já havia sido reconhecida pelo sistema APG II. A ordem Zingiberales insere-se nas Monocots da seguinte forma:

A ordem possui um total de 8 famílias, com cerca de 1980 espécies. As famílias com mais representantes são Cannaceae, Marantaceae e Zingiberaceae.

Segundo o sistema APG III, sem alterações desde o sistema APG II, as famílias são (números de família atribuídos segundo o sistema Lineal APG III 2009:
 Strelitziaceae (família nº 82) família das aves-do-paraíso e da árvore-do-viajante
 Lowiaceae (família nº 83)
 Heliconiaceae (família nº 84) família das helicônias
 Musaceae (família nº 85) família das bananeiras
 Cannaceae (família nº 86) família das canas
 Marantaceae (família nº 87) (e.g. araruta)
 Costaceae (família nº 88)
 Zingiberaceae (família nº 89) família do gengibre, do lírio-do-brejo, cardamomo, açafrão-da-terra, gengibre-japonês, etc.

Alguns autores (como Soltis et al. 2005) argumentam que as famílias mais pequenas reconhecem-se no entanto apenas por razões históricas e deveriam ser integradas nas suas famílias mais aparentadas.

Zingiberales são, por vezes, consideradas um subgrupo da subclasse Zingiberidae. Nesse caso, a ordem Bromeliales é considerada como um subgrupo dessa subclasse. A classificação moderna prefere colocar as Bromeliaceae na ordem das Poales.

Sinonímia 
Segundo o APGWeb, a sinonímia desta ordem é:
 Amomales Lindley
 Cannales Berchtold & J. Presl
 Lowiales Reveal & Doweld
 Marantales Martius, Musales Berchtold & J. Presl

Ligações externas

!
Liliopsida